Pieni-Kumpunen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni-Kumpunen (ö, lat 62,86, long 28,16), Norra Savolax, Kuopio, 
 Pieni-Kumpunen (ö, lat 63,16, long 28,34), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar